Банкрот:
 Банкрот (см. Несостоятельность) — гражданин, организация, государство, признанные неспособными удовлетворить в полном объёме требования кредиторов.
 «Банкрот» — первоначальное название пьесы А. Островского «Свои люди — сочтёмся» (1849 год).
 «Банкрот» (Strapped, 1996 год) — американский фильм, режиссёр Форест Уитакер.
 «Банкрот» (2009 год) — российский фильм, режиссёр И. Масленников.

См. также 
 Банк